Ripakkajärvi (Ripakkojärvi) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ripakkajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (58,6 ha)
Ripakkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (21,4 ha)
Ripakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 742250-172889), sjö i Gällivare kommun,  (94,4 ha)
Ripakkojärvi (Gällivare socken, Lappland, 743899-171888), sjö i Gällivare kommun,  (9,78 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn